Rotwasser ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Rotwasser (Brotenaubach), rechter Zufluss des Brotenaubachs vor Dürreych, Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Rotwasser (Forbach), linker Zufluss des Forbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) zwischen dessen Stadtteil Kniebis und Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rotwasser (Fugenbach), linker Zufluss des Fugenbachs (zum Riedbach, zur Nassach) bei Uchenhofen, Stadt Haßfurt, Landkreis Haßberge, Bayern
 Rotwasser oder Rotwassergraben (Wienfluss), rechter Zufluss der Wien im Stadtgebiet von Wien, Österreich
 Rotwasser (Wutach), linker Zufluss der dort noch Seebach genannten Wutach vor dem Michelhof von Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

 Rotwasser-Fluss, deutsche Übersetzung des Chishui He (chinesisch 赤水河, Pinyin Chìshuǐ Hé), Zufluss des oberen Jangtsekiang im Grenzgebiet der Provinzen Guizhou und Sichuan, China

Orte:
 Rotwasser (Hinterzarten), Zinken der Gemeinde Hinterzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Rotwasser (Lauterbach), Hof der Gemeinde Lauterbach im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Rotwasser, deutscher Name des Hofes La Rouge Eau in der Gemeinde Vasperviller im Département Moselle in der Region Lothringen, Frankreich

Siehe auch:
 Red Water
 Rotes Wasser
 Rothwasser
 Rotwasserbach, linker Zufluss des Sulzbach (zum Lauterbach, zur Schiltach) bei Rotwasser, Gemeinde Lauterbach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Rotwassergraben
 Rotwässerle